

Пеле (с ударением на первый слог) 
 Пеле — богиня вулканов в гавайской мифологии.
 Пеле — вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 Пеле — вулканический остров в Тихом океане близ острова Эфате, архипелаг Новые Гебриды.
 (2202) Пеле — околоземный астероид из группы Амуров, открытый в 1972 году.

Пеле (с ударением на второй слог)

Псевдоним 
 Пеле (наст. имя Эдсон Арантис ду Насименту; 1940—2022) — бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира.
 Абеди Пеле (наст. имя Абеди Айю; род. 1964) — ганский футболист, полузащитник.
 Пеле Жуниор (наст. имя Педро да Силва Одаир Жуниор; род. 1973) — бразильский и российский игрок в мини-футбол.
 Пеле (наст. имя Жудилсон Мамаду Тункара Гомиш; род. 1991) — португальский футболист.

Фамилия 
 Пеле, Йоанн (род. 1982) — французский футболист, вратарь.

Название 
 «Пеле» — московский футбольный клуб, существовавший в 1992 году. 
 «» — художественный фильм (США, 2016).

См. также 
 Мон-Пеле
 Пелле